Therriault ist der Familienname folgender Personen:

 Casey Therriault (* 1989), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Édouard Therriault (* 2003), kanadischer Freestyle-Skier